Szuha-patak'''
Szuha-patak, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ered az Aggteleki-karszt területén, majd a Sajóba torkollik Kazincbarcikánál
Szuha-patak, a Cserhátban ered, Zagyvaszántónál folyik a Zagyvába
Szuha-patak, amely Kárpátalján, Ukrajna területén található
Szuhapatak
Szuhapatak, település Kárpátalján, Ukrajnában
Szuhapataka
Szuhapataka, középkori település Dobra (Hőlak) szomszédságában, Trencsén vármegye
Lásd még
Szuha (egyértelműsítő lap)